Gostingen kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Gostingen, Luxemburg, Grevenmacher,

Polen 

 Gostyń, Storpolens vojvodskap, Powiat gostyński,